Klein Blumenau ist ein deutscher Name für Orte, die in Russland bzw. Polen liegen:
 Klein Blumenau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: Kremnjowo, Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Klein Blumenau, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen: Kwiatuszki Małe, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klein Blumenau, Kreis Kreuzburg, Schlesien: Świniary Małe, Dorf in der Woiwodschaft Oppeln, Polen

Siehe auch:
 Blumenau (Begriffsklärung)
 Groß Blumenau